Нил Патель (; 1970 Индия) — американский юрист индийского происхождения, политик-консерватор, политический советник и издатель. Соучредитель .

Биография 
Окончил , в Тринити-колледж в Коннектикуте получил степень бакалавра. В Тринити-колледже Патель жил в одной комнате с Такером Карлсоном. Окончил Школу права Джорджтаунского университета со степенью доктора юридических наук, где он был помощником редактора журнала .

Карьера 
Прежде чем стать главным политическим советником вице-президента Дика Чейни, Патель был заместителем начальника аппарата вице-президента Скутера Лобби. Как советник Чейни Патель представлял вице-президента на совещаниях Белого дома по вопросам экономики и внутренней политики, взаимодействовал с бизнес-сообществом от имени вице-президента и руководил его политическим персоналом.

Администрация Буша назначила Патиля руководителем , но он не был утверждён.

Покинув пост советника вице-президента, Патель в сотрудничестве с Такером Карлсоном учредител The Daily Caller, правого издания новостей. В июне 2020 года Карлсон продал Пателю треть своих акций The Daily Caller.

Соучредитель и управляющий директор хедж-фонда Bluebird Asset Management, специализирующегося на ценных бумагах с ипотечным покрытием.

Примечания

Ссылки 
  Нил Патель на The Daily Caller.

Выпускники Тринити-колледжа (Коннектикут)
Выпускники Школы права Джорджтаунского университета